In den Listen der Kulturdenkmäler in Hamburg sind alle Kulturdenkmäler der Stadt Hamburg aufgelistet. Die Listen wurden wegen ihrer Größe nach Stadtteilen aufgeteilt. Die Listen der Bezirke stellen den Stand des Hamburger Denkmalschutzgesetzes vom 5. April 2013 mit Wirkung zum 1. Mai 2013 dar. Die einzelnen Listen können in der folgenden Tabelle bzw. der anklickbaren Grafik ausgewählt werden.

Siehe auch 
 Liste ehemaliger Kulturdenkmäler in Hamburg

Einzelnachweise